Assedio di Smolensk (1502) – durante le guerre moscovito-lituane (1500–1503)
 Assedio di Smolensk (1514) – durante la quarta guerra moscovito-lituana (1512–1522)
 Assedio di Smolensk (1609-1611) – durante la guerra polacco-moscovita (1605–1618)
 Assedio di Smolensk (1613-1617) – durante la guerra polacco-moscovita (1605–1618)
 Assedio di Smolensk (1632-1633) – durante la guerra di Smolensk (1632–1634)
 Assedio di Smolensk (1654) – durante la guerra russo-polacca (1654–1667)